Rímac – rzeka w Peru
 Rimac – chorwacki producent samochodów elektrycznych

Osoby noszące nazwisko Rimac 
 Slaven Rimac – chorwacki koszykarz